Tele se može odnositi na:

 , mladunče govečeta
 Tele (jezero), jezero u Republici Kongo
 , nemački rok/pop bend